Paul Jamin, coureur automobile français
 Paul Jamin ( - ), peintre français
 Paul Jamin ( - ), auteur de bande dessinée belge

Voir aussi